
Ба́рская — фамилия и топоним.

Носительницы фамилии 
 Барская, Маргарита Александровна (1903—1939) — советская актриса, кинорежиссёр и сценарист.
 Барская, Парасковья Васильевна (1915—1989) — заслуженный учитель школы РСФСР (1970).
Составные фамилии
 Прилежаева-Барская, Бэла Моисеевна (1887—1960) — русский прозаик, автор исторических книг для юношества.

Топоним 
 Барская — река в России, протекает в Оренбургской области.

См. также 
 Барский
 Барское
 Барская Гора
 Барская Канава
 Барская конфедерация
 Барская спесь — вид двудольных цветковых растений